Latte ima više značenja:
 Latte, Imperia
 Latte, Potenza